Gouvernement Jakobsdóttir peut désigner ces gouvernements islandais :

Gouvernement Jakobsdóttir  entre  et le  ; 
 Gouvernement Jakobsdóttir  depuis .